Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 — пятый студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный 8 марта 2019 года лейблом Transgressive Records в Великобритании.

Список композиций

Участники записи 
 Foals
Яннис Филиппакис – вокал, гитара, ударные
Джек Беван – ударные
Джимми Смит – гитара
Эдвин Конгрейв – клавишные, бэк-вокал

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы инди-рока
Альбомы Foals